Clarkston ist der Name mehrerer Orte

In den Vereinigten Staaten:
 Clarkston (Georgia)
 Clarkston (Michigan)
 Clarkston (Montana)
 Clarkston (Utah)
 Clarkston (Washington)
 Clarkston Heights (Washington)

In Schottland:
 Clarkston (East Renfrewshire)

im NRHP gelistete Objekte:
 Clarkston Public Library, in Clarkston, Washington, ID-Nr. 82004193
 Clarkston Tithing Granary, in Clarkston, Utah, ID-Nr. 85000250
 Clarkston Village Historic District, in Clarkston Village, Michigan, ID-Nr. 80001884

Siehe auch:
 Clarkstown
 Clarkton